Wieden, une commune d'Allemagne
 Wieden, quartier de Vienne, Autriche
 De Wieden, une région humide des Pays-Bas